Это имя носили два императора из династии Комнинов:

 Мануил I Комнин — византийский император в 1143—1180 гг.
 Мануил I Великий Комнин — трапезундский император в 1238—1268 гг.

См. также 
 Мануил I Харитопул Сарантин — Константинопольский (Никейский) патриарх в 1217—1222 гг.